Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1982-1983 - België
 Eerste klasse 1982-83 (basketbal België)
 Eerste klasse 1982-83 (voetbal België)
 Eerste klasse 1982-1983 vrouwen (voetbal Frankrijk)